

Personnalités 
Le nom de Fairchild est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

  (1877-1933), compositeur américain.
 Charles S. Fairchild (1842-1924), homme politique américain.
 David Grandison Fairchild (1869-1954), botaniste américain.
 George Winthrop Fairchild (1854–1924), sénateur américain et fondateur de la société IBM dont il assurera la présidence jusqu'à sa mort.
  (1801-1962), homme politique américain.
 June Fairchild (1946-2015), actrice américaine.
 Kelly Fairchild (1973-), joueur de hockey sur glace américain.
 Lucia Fairchild Fuller (1872-1924), peintre américaine.
 Lucius Fairchild (1831-1896), général de l'Union et gouverneur du Wisconsin.
 Morgan Fairchild (1950-), actrice américaine.
 William Fairchild (1918-2000), réalisateur, scénariste, écrivain et dramaturge britannique.

Géographie 
 Fairchild est une ville du Wisconsin aux États-Unis.
 Fairchilds, un village du comté de Fort Bend, au Texas, aux États-Unis.

Économie et Industrie 
Fairchild peut aussi désigner plusieurs entreprises :
 Fairchild Semiconductor, société américaine spécialisée dans l'électronique.
 Fairchild Engine & Airplane Corporation, constructeur aéronautique américain créé en 1925 appelé actuellement Fairchild Dornier.
 Fairchild Publications, groupe de presse américain absorbé par Capital Cities avant sa revente par Disney à Advance Publications en 1999.

Électronique 
 Fairchild Channel F, une console de jeu vidéo américaine.

Autres 
 Fairchild Air Force Base, base aérienne de l'État de Washington, États-Unis.
 Fairchild Tropical Botanic Garden, jardin botanique en Floride, États-Unis.